Domenico Ammirato – pittore italiano
 Nicola Ammirato – pittore italiano
 Scipione Ammirato – storico, genealogista e letterato italiano